Sardar kan syfta på följande:
 Sardar – en indisk adelstitel
 Fizuli – en ort i Azerbajdzjan